Моисей Хазанов:
 Хазанов, Моисей Анисимович (1887—1964) — советский невропатолог.
 Хазанов, Моисей Тевелевич (1906—1980) — советский художник.